Termin RPH ima više značenja.

 11-cis-retinil-palmitatna hidrolaza, enzim
 Tiabendazol